Kutina est un toponyme qui peut désigner :
Kutina, une localité de Bosnie-Herzégovine située dans la municipalité de Ravno, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Kutina, une ville et une municipalité de Croatie situées dans le comitat de Sisak-Moslavina.